Поллан — английская фамилия. Известные носители:

 Поллан, Майкл — Майкл Поллан (род. 1955) — американский писатель-публицист, журналист, активист здорового питания и преподаватель журналистики в Высшей школе журналистики Калифорнийского университета в Беркли.
 Поллан, Трэйси — Трэйси Жо Поллан (англ. Tracy Jo Pollan; род. 1960) — американская актриса, наиболее известная по роли Эллен Рид в ситкоме «Семейные узы» (1985—1987).